Кла́ус Во́верайт (; ) — немецкий политик, Правящий бургомистр Берлина в 2001—2014 годах, председатель бундесрата в 2001—2002 годах, открытый гей. 26 августа 2014 года Воверайт объявил о сложении своих полномочий с 11 декабря 2014 года.

Биография 
Родился в берлинском районе Темпельхоф в простой семье выходцев из Восточной Пруссии, младший из пятерых детей, рос без отца. Фамилия Воверайт балтийского (литовского) происхождения и значит «бельчонок».

В 1973 году окончил школу имени Ульриха фон Гуттена (), затем изучал право в Свободном университете Берлина. В это же время вступил в ряды Социал-демократической партии Германии (СДПГ). В 1979 году защитил юридический государственный экзамен, после чего начал работу при сенаторе внутренних дел в Берлине. В 1981 году защитил второй государственный экзамен.

Политическая карьера 
С 1984 по 1994 годы был муниципальным советником по образованию и культуре берлинского района Темпельхоф. В 1995 году избран в городской парламент Берлина, став заместителем председателя фракции СДПГ. В 1999 году был переизбран и стал председателем городской парламентской фракции СДПГ.

16 июня 2001 года избран правящим бургомистром Берлина. Переизбран на этот пост в 2006 году. На этой должности Клаус Воверайт активно работал в области культуры и туризма (в частности над проведением Чемпионат мира по футболу в 2006 году и Берлинского кинофестиваля). В результате чего Берлин стал третьим по посещаемости туристами европейским городом после Парижа и Лондона. В то же время за период его правления экономические показатели города ухудшились. Воверайту принадлежит авторство крылатой характеристики Берлина как «бедный, но сексуальный» ().

С 2001 по 2002 год был председателем бундесрата, с этим периодом деятельности связан скандал о принятии закона о иммиграции. Активно поддерживает инициативы движения за права сексуальных меньшинств.

В немецкой прессе иногда упоминается как будущий потенциальный кандидат от СДПГ на пост канцлера Германии.

С 1993 года Воверайт состоял в отношениях с нейрохирургом Йёрном Кубицки (, 1965—2020), ставшим одной из первых жертв COVID-19 среди знаменитостей Германии. Клаус Воверайт открыто заявил о своей гомосексуальной ориентации в ходе выборов 2001 года. Его фраза «Я гей, и это хорошо!» () стала в Германии крылатым выражением. В русскоязычной прессе встречаются также и другие варианты перевода этой фразы — «Я гей, и хорошо, что это так» и «Я гей, ну и ладно!», существенно отличающиеся друг от друга смысловой нагрузкой.

Кавалер Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (2006).

Примечания

Ссылки 
 Интервью с Клаусом Воверайтом // Русская Германия, 02.09.2011
 Видеоклип с выступлением Клауса Воверайта
 Интервью с Клаусом Воверайтом
 Клуб мэров: Клаус Воверайт, Берлин

Члены Палаты депутатов Берлина
Выпускники юридического факультета Свободного университета Берлина
Члены Социал-демократической партии Германии
Кавалеры Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой»
Правящие бургомистры Берлина
Председатели бундесрата Германии
Депутаты районных советов Германии